Proletarskij rajon 
 Proletarskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Rostov
 Proletarskij rajon, un rajon di Rostov sul Don
 Proletarskij rajon, un rajon di Tver'

Pagine correlate 

 Proletarsk
 Proletarskaja